Шахбула́т Шамхала́евич Шамхала́ев (27 августа 1983, Урари, Дахадаевский район, Дагестанская АССР, СССР) — российский спортсмен, профессиональный боец смешанного стиля, выступающий в полулёгкой весовой категории. Победитель чемпионата России по муай-тай (тайскому боксу), чемпион мира по муай-тай. Многократный чемпион Дагестана по ушу-саньда и тайскому боксу.

Биография 
Родился в селении Урари Дахадаевского района. В четыре года начал заниматься ушу-саньда у тренера Абдула Газалиева. В 16 лет перешёл тайский в бокс, к тренеру Зайналбеку Зайналбекову. Окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета.

В июне 2016 получил огнестрельные ранения в ходе конфликта, произошедшего в ресторане «Петровск» в Махачкале. Шамхалаев был доставлен в больницу. Состояние спортсмена было тяжёлым, он находился в реанимации. Врачам пришлось удалить ему одну почку. Однако вскоре он попытался сбежать из реанимации и даже ударил санитарку. По факту покушения на убийство Шамхалаева было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Спортивная карьера 
Выигрывал чемпионат России по тайскому боксу. Принимал участие в турнирах M-1 Global и других организаций.

В рамках организации смешанных единоборств Bellator боец выступал с 2012 по 2014 год, одержав победу в Гран-при седьмого сезона. После того как августе 2014 года он и ещё 12 бойцов были уволены из Bellator, перешёл в Titan FC.

Всего провёл в смешанных единоборствах 16 поединков, из которых выиграл 12 (8 нокаутом), проиграл 3, ещё один поединок завершился вничью.

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Выпускники юридического факультета Дагестанского государственного университета
Бойцы муай-тай из России
Мастера ушу России